Inter-Cities Fairs Cup finalen 1970 var to fodboldkampe som skulle finde vinderen af Inter-Cities Fairs Cup 1969-70. De blev spillet den 22. og 28. april 1970 imellem belgiske Anderlecht og engelske Arsenal.

Den var kulminationen på den 12. og næstsidste sæson af Inter-Cities Fairs Cup. Efter sæsonen 1970-71 blev turneringen overgivet til UEFA, som nedlagde den, og erstattede den med UEFA Cup.

Arsenal vandt samlet 4-3, efter at de havde tabte den første kamp i Belgien med 1-3. På hjemmebanen Highbury vandt de ugen efter med 3-0.

Kampene

1. kamp

Returkamp

Eksterne henvisninger 
 RSSSF 

1970
R.S.C. Anderlecht
Arsenal F.C.
Fodbold i 1970